Флавий Флоренций (консул 361 года)
 Флавий Флоренций (консул 429 года)
 Флавий Флоренций (консул 515 года)